Чемпионат Европы по снукеру 2003 () — главный любительский снукерный турнир 2003 года в Европе, проходивший с 29 мая (хотя церемония открытия состоялась 28-го) по 7 июня в Германии. Победителем чемпионата среди мужчин стал предыдущий чемпион, Дэвид Джон, обыгравший в финале своего соотечественника Эндрю Паджетта со счётом 7:3. В женской части турнира также победила предыдущая чемпионка, англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:4.

Фрагменты турнира были показаны по телевидению (канал Евроспорт).

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 56 игроков были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/8 финала, выходили по двое снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа, причём те, кто занял первое место, были «сеяными» и не могли встретится между собой в первой стадии нокаут-раунда. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 24 игрока (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека; занявшие 1 место в группе также получали посев и не могли играть между собой в первом раунде плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500+трофей
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей
 Максимальный брейк: € 500
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 

 Чемпионат среди мужчин 

 Плей-офф 

 Чемпионат среди женщин 

 Плей-офф 

 Чемпионат среди ветеранов 

 Финал 
 Рон Джонс 6:4 Джо Делэни 

 Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Риге, Латвия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал англичанин Джейми О’Нилл, обыгравший в финале шотландца Роберта Шэнска со счётом 6:3.

 Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл на Мальте, а победительницей турнира стала сборная Голландии, обыгравшая в финале команду Бельгии со счётом 2:1.

В женской части соревнования выиграла сборная Бельгии, победившая в финале Германию.

В этом турнире могли принять участие только страны континентальной Европы.

 Брейки Мужской турнир:
 147, 137, 107 Бьёрн Ханевеер
 141, 120, 100 Дэвид Джон
 131 Джо Миара
 130, 119, 102 Марк Аллен
 129 Мартин Маккрудден
 115, 105 Эндрю Паджетт
 113, 109 Гэри Томсон
 113, 102 Симмон Заммит
 110 Ристо Вайринен
 110 Бас Янсен
 106 Роберт Редмонд
 103 Бен Вулластон
 102, 102 Джеймс Макбейн
 102 Алекс Борг
 101 Оливер Аунс
 100 Джулиан ЛогЖенский турнир:
 91, 75, 73, 69, 69, 65, 58, 52, 50 Келли Фишер
 81, 70, 65, 62, 52 Уэнди Янс
 51 Айно Пехконен
 51 Валери ФинниТурнир для ветеранов:
 102, 84, 78, 57, 56, 50 '''Юджин Хьюз
 90, 70, 60, 60, 59, 58, 56 Рон Джонс
 82 Джон Терри
 57 Тони Бринкат
 56, 51, 50 Иван Льюс
 55, 53, 51 Тони Мифсуд
 53, 53 Джо Делэни
 52, 51 Брайан Мюллинс
 52 Алан Таннер

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат Европы по снукеру
2003 год в снукере
Май 2003 года
Июнь 2003 года
Спорт в Германии в 2003 году
Чемпионаты Европы в Германии
снукер
Спортивные соревнования в Гессене